Copa Libertadores 1961 var den andra upplagan av Copa Libertadores, och hette egentligen Copa de Campeones de América. Nio lag deltog från nio länder - Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru och Uruguay. Två lag spelade en kvalomgång, lagen från Colombia och Ecuador, och sedan inleddes kvartsfinaler. Vinnande lag blev Peñarol som även var det titelförsvarande laget.

Deltagande lag

Kvalmatcher 

Sante Fe vidare till kvartsfinaler efter 5-2 totalt.

Utslagsspel

Slutspelsträd 

Noteringar

Kvartsfinaler 

Olimpia vidare på grund av bättre målskillnad.

Peñarol vidare på grund av bättre målskillnad.

Palmeiras vidare till semifinal.

Santa Fe vidare efter lottning då poäng och målskillnad var lika stor.

Semifinaler 

Palmeiras vidare till final.

Peñarol vidare till final.

Final 

Peñarol vinnare av Copa Libertadores 1961.

Källor

Fotnoter

1961
1961 i Sydamerika
Fotbollssäsongen 1961